A Husband's Mistake – cortometraggio del 1910 diretto da Fred J. Balshofer
A Husband's Mistake – cortometraggio del 1913 diretto da Albert W. Hale